Dolo heißen folgende geographische Objekte:

 Dolo (Venetien), Gemeinde in Venetien, Italien
 Dolo (Burkina Faso), Departement und Gemeinde in Burkina Faso
 Doolow, Stadt an der Grenze zwischen Somalia (dort Dolo) und Äthiopien
 Dolo (Côtes-d’Armor),  Ort in der Bretagne, Frankreich

 Dolo (Argenton), Nebenfluss des Argenton in Frankreich
 Dolo (Secchia), Fluss zur Secchia in der Emilia-Romagna, Italien

Dolo, Weiteres:
 Dolo (Bier), ein Sauerbier, in Burkina Faso aus Sorghum hergestellt
 der Markennamen des ehemaligen französischen Automobilherstellers Établissements Brun, Dolo et Galtier

Siehe auch
 Dollo, Dolon, Dolores
 Dolo agit